У Чешкој Републици званично постоји 592 градска насеља (септембар 2008. г.). Насеље постаје град званично, актом Републике.

Назив 
У чешком језику град се назива "мјесто" (, множ. měst). Појмом „мјесто“ означавају се градови различите величине, тј. не постоји погодан термин за раздвајање термина „град“ и „велеград“. Тако се истим термином означава и главни град Праг, као једини у држави са преко милион становника, као и најмањи, градић Пребуз са нешто више од 80 становника. Ово значи да је појам града није строго везан за број становника, већ и за друге битне одреднице (градска историја, културни значај, привреда, значај у окружењу и др.).

Законски град 
Поред термина град мјесто (тј. město) за веће градове се у званичне сврхе користи и термин законски (статутарни) град (). То је суштински град са добијеним градским правима у виду закона (статута) од стране више надлежности (чешке државе, тј. надлежног министарства). 2012. г. постојало је 26 законских градова, истовремено и највећих насеља у држави (са више од 40.000 становника).

Законски град сам чини локалну самоуправу, тј. он не обухвата и околна села, што није случај са осталим општинама (град са околним селима или само сеоска општина).

Списак градова са преко 20 хиљада становника 

Списак градова са преко 25 хиљада становника (11. март 2011, Министарство унутрашњих послова Чешке Републике)

 1) Звездицом (*) су означени градови - седишта Чешких крајева
 2) Подебљним словима су означени законски градови

Познати чешки градови са мање од 20.000 становника 
 Телч
 Чешки Крумлов
 Маријанске Лазње

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница Чешког статистичког уреда
 Карта са назначеним градовима

Градови
Чешка Република